Numele Rădoi se poate referi la:

 Andrei Rădoi (n. 1987), jucător român de rugby
 Dorin Rădoi (n. 1976), fost fotbalist român
 Gheorghe Rădoi (1926–19??), comunist român
 Ion Rădoi (n. 1962), politic român
 Mirel Rădoi (n. 1981), fost fotbalist român
 Ovidiu Rădoi (n. 1968), politic român
 Sorin Rădoi (n. 1985), fotbalist român

Nume de familie românești